Polizia scientifica – reparti delle forze di polizia specializzati nelle investigazioni tecniche e scientifiche
 Servizio di polizia scientifica – polizia scientifica italiana
 Polizia Scientifica – gruppo di polizia immaginario dei fumetti DC Comics